Peter Morris (ur. 1932) – australijski polityk
 Peter Morris (1934–2022) – australijski chirurg
 Peter Morris (ur. 1955) – kanadyjski hokeista
 Peter Morris (ur. 1961) – angielski pływak, olimpijczyk
 Peter Morris (ur. 1973) – amerykański scenarzysta i dramaturg